Голиблар () — городской посёлок, административный центр Арнасайского района Джизакской области Узбекистана.

История 
До начала 1990-х годов носил название имени Юлиуса Фучика. Статус городского посёлка был присвоен в 2009 году.

География 
Расположен в Голодной степи на берегу Акбулакского коллектора, в 16 км от железнодорожной станции Дустлик (на линии Сырдарьинская — Джизак).

Население

Ссылки 

Посёлки городского типа Арнасайского района